Serie B w sezonie 1931/1932.

Tabela końcowa 

|}

Objaśnienia:<br/ >
1 Drużynie Cagliari Calcio odjęto 1 punkt.<br/ >
2 Drużynie Lecce odjęto 2 punkty.

Wyniki meczów 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1931 w piłce nożnej
1932 w piłce nożnej